Leonardo García  puede referirse a: 

 Leonardo García Lombeida, futbolista ecuatoriano. 
 Leonardo García Peralta, Leo García beisbolista de la República Dominicana.
 Leonardo García Vale,   actor mexicano. 
 Leonardo Damián García (Leo García), músico argentino.